Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2006 () — 30-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у канадській провінції Британська Колумбія з 26 грудня 2005 року по 5 січня 2006 року.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Група В

Втішний раунд

Плей-оф 

Матч за 5 місце
  —  3:1

Бомбардири

Воротарі 
Пояснення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'''

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Туукка Раск
Найкращий захисник:  Марк Стаал
Найкращий нападник:  Євген Малкін
Найцінніший гравець:  Євген Малкін
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Туукка Раск
Захисники:  Люк Бурдон —  Джек Джонсон
Нападники:  Євген Малкін —  Лаурі Туконен —  Стів Дауні

Дивізіон І

Група A 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Бледі (Словенія).

Група В 
Матчі відбулись 12-18 грудня у Мінську (Білорусь).

Дивізіон ІІ

Група A 
Матчі відбулись 13-19 грудня у Бухаресті (Румунія).

Група B  
Матчі відбулись 10-16 січня у Белграді (Сербія та Чорногорія).

Дивізіон ІІІ 
Матчі відбулись 3-9 січня у Каунасі та Електренаї (Литва).

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
2005 у хокеї з шайбою
2006 у хокеї з шайбою
Грудень 2005
Січень 2006
Келоуна
Камлупс
Спорт у Ванкувері
Спорт у Британській Колумбії